Southia är ett släkte av insekter. Southia ingår i familjen Kinnaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Southia